Brotherhood of Evil Mutants, equip de mutants, liderat per Magneto, enemics dels X-Men
 BEM o medalla de l'Imperi Britànic (del seu nom en anglès British Empire Medal), condecoració atorgada pel Regne Unit
 BEM o mètode d'elements de contorn (del seu nom en anglès Boundary Element Method), mètode utilitzat per resoldre equació diferencial en derivades parcials|equacions diferencials en derivades parcials
 BEM també és el codi IATA de l'Aeroport de Beni Mellal, aeroport que serveix la ciutat de Beni Mellal (Marroc)
 bem, codi ISO 639-3 del bemba, llengua parlada a Zàmbia